Das Otters International JSW ISC 2016 fand vom 29. September bis 2. Oktober 2016 in Mumbai, Indien statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 gehörte zur Kategorie PSA 35.

Im Finale setzte sich Annie Au gegen Joshana Chinappa mit 11:9, 13:11 und 11:7 durch. Dies war Aus erster Saisontitel und gleichzeitig der zwölfte Titelgewinn ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Akanksha Salunkhe einen Startplatz im Hauptfeld.

Parallel fand ein Herrenturnier der PSA World Tour 2016/17 der Kategorie PSA 5 statt. Sieger wurde der topgesetzte Iker Pajares.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2016/17
PSA World Tour 2016/17
Squashturnier in Mumbai